Кам'янка (Oenanthe) — рід птахів родини мухоловкових
 Кам'янка — тугоплавкий керамічний матеріал
 Кам'янка — діалектна назва брукованого шляху
 Кам'янка — застаріла назва кам'яного посуду
 Кам'янка — кам'яна піч у лазні.
 «Кам'янка» — дослідницьке судно Військово-морських сил ЗСУ проєкту 431ПУ

Топоніми

Місто:
 Кам'янка — Черкаська область, Черкаський район

Селище міського типу:
 Кам'янка — Запорізька область, Пологівський район

Села:
 Кам'янка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Кам'янка — Вінницька область, Вінницький район
 Кам'янка — Волинська область, Ковельський район
 Кам'янка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Кам'янка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Кам'янка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Кам'янка — Донецька область, Волноваський район
 Кам'янка — Донецька область, Покровський район
 Кам'янка — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада
 Кам'янка — Донецька область, Кальміуський район, Старобешівська селищна громада
 Кам'янка — Житомирська область, Звягельський район, Ярунська сільська громада
 Кам'янка — Житомирська область, Звягельський район, Барашівська сільська громада
 Кам'янка — Житомирська область, Коростенський район, Чоповицька селищна громада
 Кам'янка — Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська громада
 Кам'янка — Житомирська область, Житомирський район, Оліївська сільська громада
 Кам'янка — Житомирська область, Житомирський район, Попільнянська селищна громада
 Кам'янка — Запорізька область, Запорізький район
 Кам'янка — Запорізька область, Бердянський район
 Кам'янка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Кам'янка — Луганська область, Луганський район
 Кам'янка — Луганська область, Алчевський район
 Кам'янка — Луганська область, Старобільський район, Новопсковська селищна громада
 Кам'янка — Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська громада
 Кам'янка — Львівська область, Стрийський район
 Кам'янка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Кам'янка — Миколаївська область, Миколаївський район, Новоодеська міська громада
 Кам'янка — Миколаївська область, Миколаївський район, Чорноморська сільська громада
 Кам'янка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Кам'янка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Кам'янка — Одеська область, Одеський район
 Кам'янка — Одеська область, Роздільнянський район
 Кам'янка — Полтавська область, Полтавський район
 Кам'янка — Рівненська область, Рівненський район
 Кам'янка — Сумська область, Шосткинський район
 Кам'янка — Сумська область, Охтирський район
 Кам'янка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Кам'янка — Харківська область, Куп'янський район
 Кам'янка — Харківська область, Ізюмський район
 Кам'янка — Харківська область, Красноградський район
 Кам'янка — Харківська область, Лозівський район
 Кам'янка — Херсонська область, Бериславський район
 Кам'янка — Херсонська область, Каховський район
 Кам'янка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Кам'янка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Кам'янка — Хмельницька область, Шепетівський район, Плужненська сільська громада
 Кам'янка — Хмельницька область, Шепетівський район, Улашанівська сільська громада
 Кам'янка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Кам'янка — Чернігівська область, Чернігівський район, Березнянська селищна громада
 Кам'янка — Чернігівська область, Чернігівський район, Ріпкинська селищна громада

 Кам'янка — колишнє село у Липовецькому районі Вінницької області, нині частина міста Липовець
 Кам'янка — колишнє село у Романівському районі Житомирської області (шляхом об'єднанням сіл Кам'янка, Старий Миропіль, Новий Миропіль та Миропіль у 1957 році утворено смт Миропіль)
 Кам'янка — колишнє село, нині частина мікрорайону Рясне-1, на північному заході міста Львова
 Кам'янка — зникле село у Іванківському районі Київської області внаслідок Чорнобильської катастрофи
Селища:
 Кам'янка — Донецька область, Горлівський район
 Кам'янка — Донецька область, Покровський район
 Кам'янка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

 Кам'янка — колишнє селище, нині сучасний район на північному заході міста Дніпро

Залізниця:
 Кам'янка — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці у місті Кам'янка Черкаської області
 Кам'янка — зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці
 Кам'янка — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці



Берестейська область 
 Кам'янка — село, Кобринський район, Буховицька сільська рада

Вітебська область 
 Кам'янка — село, Браславський район, Ахремовецька сільська рада
 Кам'янка — село, Браславський район, Плюська сільська рада
 Кам'янка — село, Браславський район, Слободковська сільська рада
 Кам'янка — село, Верхньодвінський район, Кохановицька сільська рада
 Кам'янка — село, Вітебський район, Задубровська сільська рада
 Кам'янка — село, Городоцький район, Пальминська сільська рада
 Кам'янка — село, Оршанський район, Межевська сільська рада
 Кам'янка — село, Сєнненський район, Студенковська сільська рада
 Кам'янка — село, Толочинський район, Славновська сільська рада

Гомельська область 
 Кам'янка — селище, Буда-Кошельовський район, Чеботовицька сільська рада
 Кам'янка — село, Корм'янський район, Кам'янська сільська рада
 Кам'янка — село, Мозирський район, Кам'янська сільська рада
 Кам'янка — село, Рогачовський район, Городецька сільська рада
 Кам'янка — село, Рогачовський район, Курганська сільська рада
 Кам'янка — село, Чечерський район, Заліська сільська рада

Гродненська область 
 Кам'янка — село, Берестовицький район, Малоберестовицька сільська рада
 Кам'янка — село, Гродненський район, Коптевська сільська рада
 Кам'янка — село, Дятловський район, Дятловська сільська рада
 Кам'янка — село, Дятловський район, Меляховицька сільська рада
 Кам'янка — село, Новогрудський район, Кошелевська сільська рада
 Кам'янка — село, Новогрудський район, Петревицька сільська рада
 Кам'янка — хутір, Островецький район, Гудогайська сільська рада
 Кам'янка — село, Ошмянський район, Гольшанська сільська рада
 Кам'янка — хутір, Ошмянський район, Новоселковська сільська рада
 Кам'янка — хутір, Щучинський район, Кам'янська сільська рада

Мінська область 
 Кам'янка — село, Борисовський район, Велятицька сільська рада
 Кам'янка — село, Борисовський район, Зембинська сільська рада
 Кам'янка — село, Борисовський район, Оздятицька сільська рада
 Кам'янка — село, Дзержинський район, Негорельська сільська рада
 Кам'янка — село, Дзержинський район, Путчинська сільська рада.
 Кам'янка — село, Дзержинський район, Станьковська сільська рада
 Кам'янка — село, Копильський район, Копильська сільська рада
 Кам'янка — село, Крупський район, Ігрушковська сільська рада
 Кам'янка — село, Несвізький район, Козловська сільська рада
 Кам'янка — село, Пуховицький район, Сутинська сільська рада
 Кам'янка — село, Смолевицький район, Усяжська сільська рада
 Кам'янка — селище, Солігорський район, Чижевицька сільська рада
 Кам'янка — село, Стовбцівський район, Налибоцька сільська рада
 Кам'янка — селище, Узденський район, Литвянська сільська рада

Могильовська область 
 Кам'янка — село, Бобруйський район, Гороховська сільська рада
 Кам'янка — село, Бобруйський район, Слободковська сільська рада
 Кам'янка — село, Горецький район, Ходоровська сільська рада
 Кам'янка — село, Дрибинський район, Рясненська сільська рада
 Кам'янка — село, Костюковицький район, Бороньковська сільська рала
 Кам'янка — село, Кричевський район, Краснобудська сільська рада
 Кам'янка — село, Круглянський район, Тетеринська сільська рада
 Кам'янка — село, Могильовський район, Брилевська сільська рада
 Кам'янка — село, Могильовський район, Заводскослободська сільська рада
 Кам'янка — село, Мстиславський район, Раздельська сільська рада
 Кам'янка — село, Чауський район, Путьковська сільська рада
 Кам'янка — село, Чериковський район, Веремейська сільська рада
 Кам'янка — село, Чериковський район, Сормовська сільська рада
 Кам'янка — село, Шкловський район, Словенська сільська рада
 Кам'янка — село, Шкловський район, Старосельська сільська рада

Кам'янка — місто, Придністров'я, Кам'янський район
 Кам'янка — залізничне селище, Придністров'я, Кам'янський район

Камянка — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Камянка — село в гміні Репки Соколівського повіту Мазовецького воєводства
 Камянка — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Гідроніми 
 Кам'янка — притока Айдару
 Кам'янка — притока Базавлуку
 Кам'янка — притока Бахмутки
 Кам'янка — притока Вовчої
 Кам'янка — притока Гайчулу
 Кам'янка — притока Дніпра
 Кам'янка — притока Дністра
 Кам'янка — притока Західного Бугу
 Кам'янка — притока Інгулу
 Кам'янка — притока Інгульця
 Кам'янка (Калинівка) — притока Ірпеня
 Кам'янка — притока Мажі
 Кам'янка — притока Малої Вудажки
 Кам'янка — притока Опору
 Кам'янка — притока Очеретоватої
 Кам'янка — притока Пруту
 Кам'янка — притока Росі
 Кам'янка — притока Синюхи
 Кам'янка — притока Собу
 Кам'янка — притока Тетерева
 Кам'янка — притока Уборті
 Кам'янка — притока Ужа
 Кам'янка — притока Уманки
 Кам'янка — притока Яузи

Інші топоніми 
 Кам'янка — спортивний аеродром у Дніпрі
 Кам'янка — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Білоруссю
 Кам'янка — лісовий заказник у Закарпатській області

Див. також 
 Каменка
 Кам'янки
 Новокам'янка
 Нова Кам'янка
 Великокам'янка
 Велика Кам'янка
 Мала Кам'янка
 Верхньокам'янка
 Суха Кам'янка
 Гладковицька Кам'янка
 Червона Кам'янка
 Вершино-Кам'янка
 Рудня-Кам'янка
 Біла Кам'янка
 Усть-Кам'янка
 Інгуло-Кам'янка
 Чорна Кам'янка
 Кам'янка-Бузька
 Кам'янка-Дніпровська

Примітки 

Багатозначні топоніми